Az 1997–1998-as német labdarúgó-bajnokság első osztályának – avagy hivatalos nevén: Fußball-Bundesliga – küzdelmei 35. alkalommal kerültek kiírásra. A szezon 1997. augusztus 1-én kezdődött. Az utolsó mérkőzéseket 1998. május 8-án rendezték. A címvédő az FC Bayern München volt. A győztes, a feljutó 1. FC Kaiserslautern lett.

Csapatok

Tabella

Kereszttáblázat

Statisztikák

Góllövőlista 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1998. május 9.

Legtöbb gólpassz 

Forrás: Kicker.de 
Utolsó felvett mérkőzés dátuma: 1998. május 9.

A bajnok csapat és az év játékosa

Lásd még 
 1997–1998-as DFB-Pokal
 1997–1998-as Bundesliga 2

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 Az 1997–1998-as szezon a DFB.de-n  
 Az 1997–1998-as szezon a Kicker.de-n 
 Az 1997–1998-as szezon a fussballdaten.de-n 
 Az 1997–1998-as szezon a worldfootball.net-en 

Német labdarúgó-bajnokságok
Német 1